Niemcy:
 Katharinenberg – dzielnica gminy Großmehring w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt
 Katharinenberg – dzielnica gminy Südeichsfeld w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Katharinenberg bei Wunsiedel – góra